Валерий Васильевич Копаев (1954—1979) — советский спортсмен (лыжное двоеборье). Мастер спорта международного класса (1974). Победитель (1977) и призер чемпионата СССР (1974).

Биография 
Воспитанник сортавальского спорта. Начинал карьеру в лыжных гонках, в 1968 г. занял второе место на юношеском чемпионате Карельской АССР.

Первый тренер В. П. Володин, затем — тренер Б. А. Черёмухин («Локомотив»).

Чемпион зимней Спартакиады народов СССР (1974 г.) в Бакуриани. Победитель международных Лахтинских игр 1976 г.

Обучался в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, затем в Ленинградском пединституте имени А. И. Герцена.
В 1972 г. занял второе место на чемпионате профсоюзных обществ, в 1973 г. второе место на первенстве страны.

Участник XII зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976), — 7 место.

Погиб при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на Токсовском кладбище в Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Копаев В. В.
 Судьбы карельских олимпийцев

Литература 
 Демидова Т. В преддверии Олимпиады вспоминаем все награды : карельские спортсмены в свое время блистали в лыжных гонках, конькобежном спорте и прыжках с трамплина / Татьяна Демидова // Петрозаводск. — 16 января (№ 3). — С. 18. — 23 января (№ 4). — С. 19. — 30 января (№ 5). — С. 18. — ISSN 2219-5386 
 Карельские олимпийцы занимали места на пьедестале // Карелия. — Петрозаводск, 2018. — 8 февраля. — С. 12
 Сортавальский спорт: годы, лица, достижения : краткая летопись становления и развития спорта в Сортавала // Ладога — Сортавала. — Сортавала, 2014. — 5 сентября (№ 37). — С. 12-13
 Валерий Копаев // Олимпийцы Карелии: воспитанники карельского спорта на Олимпийских играх / Гос.комитет Республики Карелия по физической культуре и спорту. Петрозаводск, 1995. — С. 15

Спортсмены Карелии
Лыжники СССР
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года